Jack Steinberger
 Albert Barnes Steinberger
 Helmut Steinberger
 Gábor Steinberger

Zobacz też 
 Steinberg

Przypisy